Oostelijke bosbladspeurder
 Westelijke bosbladspeurder